DGK peut désigner :
 Deutsche Gesellschaft für Kristallographie (en français, Société allemande de cristallographie), une association allemande à but non lucratif ;
 diacylglycérol kinase, une famille de transférases qui catalysent la conversion de diglycérides en acides phosphatidiques.